Esparraguera blanca, espárrago de peñas o espárragos trigueros puede referirse a dos plantas comestibles de la misma familia:

 el nombre común de la planta Asparagus acutifolius;
 el nombre común de la planta Asparagus albus; o
 el nombre común de la planta '''''Asparagus horridus.